Yau peut faire référence à : 

 Horng-Tzer Yau (né en 1959), mathématicien américano-taïwanais.
 Shing-Tung Yau (né en 1949), mathématicien chinois.
 Variété de Calabi-Yau, type particulier de variété en mathématiques.
 John Yau (né en 1950), poète, critique d'art, essayiste, éditeur, commissaire d'expositions et universitaire américain.
 Herman Yau (né en 1961), réalisateur hong-kongais.
 Patrick Yau (né en 1964), réalisateur hongkongais.
 Chingmy Yau (née en 1968), actrice hongkongaise

Homonymie de patronyme